Drops steht für:
 Bonbon, eine Süßigkeit, die durch Einkochen von Zuckerlösung hergestellt wird
 Drops!, eine Fernseh-Sendung
 Drops (Vokalquartett), ein deutsches A-cappella-Vokalquartett
 die deutsche Bezeichnung der Zeichentrickfigur Droopy Dog

Siehe auch:
 Drop